«Зриньи» () — венгерская самоходная артиллерийская установка (САУ) времён Второй мировой войны, класса штурмовых орудий, средняя по массе. Создана в 1942—1943 годах на базе танка «Туран», по образцу германских САУ StuG III.

В январе 1943 года был собран прототип из не броневой стали на шасси опытного танка Туран (№ Н-801).

Согласно плану заказов Huba III (серийные номера 3Н-) объём выпуска «Зриньи I» устанавливался в 200 машин (90 в 1944 году и 110 в 1945), а «Зриньи II» — в 90 (40 в 1943 году и 50 в 1944).

Первые три САУ (№ 3Н-000 — 3Н-002), так же из не броневой стали, были сданы в сентябре.

Использовались венгерскими войсками вплоть до 1945 года. После войны как минимум одна САУ этого типа использовалась в роли учебной до начала 1950-х годов. Названа в честь венгерско-хорватского национального героя Миклоша Зриньи.

Всего было выпущено 72 Zrinyi II, №№ 3Н-000 — 3Н-071. Производство осуществляло предприятие Weiss Manfred. В конце июля 1944 года оно подверглось массированной бомбардировке авиации США. Сохранившиеся агрегаты установок были отправлены на Ganz, где смогли собрать 6 машин, а ещё 6 закончить не удалось в связи с отсутствием необходимых деталей.

До конца 1944 года планировалось сформировать три дивизиона штурмовых орудий, в 1945 — еще 5. Согласно штатному расписанию дивизион должен был иметь 21 самоходку «Зриньи I» и 10 «Зриньи II». Всего полагалось иметь 387 человек личного состава (29 офицеров, 358 унтер-офицеров и рядовых), 31 САУ, 57 автомобилей и 14 мотоциклов. Но, поскольку, производство «Зриньи I» из-за проблем с изготовлением пушек не состоялось, на вооружение дивизионов поступали только «Зриньи II».

В сентябре 1943 года был сформирован 1-й дивизион, в состав которого для обучения поступили первые три установки с «железными» корпусами. Полностью он был укомплектован только к концу декабря. В не полном составе (без 1-й батареи) дивизион убыл на фронт 12 апреля 1944 года.

10-й дивизион был сформирован в марте 1944 года. Не закончив подготовку, в августе дивизион был отправлен на фронт.

Оба дивизиона закончили свой боевой путь на улицах Будапешта зимой 1945 года.

Единственный сохранившийся экземпляр САУ «Зриньи II», имевший собственное имя «Иренке», находится в экспозиции Музейного комплекса № 1 Парка «Патриот».

Модификации 

 40/43M Zrínyi (Zrínyi II) — базовая модель, вооружённая 105-мм гаубицей. Выпущено 72 единицы.
 44M Zrínyi (Zrínyi I) — прототип истребителя танков, вооружённого длинноствольной 75-мм пушкой. Собран только 1 опытный образец с использованием прототипа «Зриньи II».

Состояла на вооружении 
 
  — три трофейных САУ
  — одна трофейная САУ

Литература 
 И. П. Шмелёв. Бронетанковая техника Венгрии (1940—1945). — М-Хобби, Белая Серия, выпуск № 2, 1995.
 М. Барятинский. Танки Хонведшега. — М.: Бронеколлекция, выпуск № 3, 2005.

Примечания

Ссылки 
 

Самоходная артиллерия Венгрии
Штурмовые орудия
Истребители танков
Самоходная артиллерия Второй мировой войны
Самоходная артиллерия по алфавиту